Dewey ist der Familienname folgender Personen:

Familienname:
 Alvin Dewey (1912–1987), US-amerikanischer Polizist und FBI-Agent
 Charles Dewey (1916–1973), deutscher Politiker (SED) sowie Finanz- und Wirtschaftsfunktionär
 Charles S. Dewey (1880–1980), US-amerikanischer Politiker
 Chester Dewey (1784–1867), US-amerikanischer Geistlicher und Botaniker
 Daniel Dewey (1766–1815), US-amerikanischer Politiker
 Davis Rich Dewey (1858–1942), US-amerikanischer Ökonom
 George Dewey (1837–1917), US-amerikanischer Admiral
 John Dewey (1859–1952), Philosoph und Pädagoge
 John Frederick Dewey (* 1937), britischer Strukturgeologe 
 Melvil Dewey (1851–1931), Bibliothekar und Erfinder der Dewey-Dezimalklassifikation
 Nelson Dewey (1813–1889), US-amerikanischer Politiker
 Rob Dewey (* 1983), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Thomas E. Dewey (1902–1971), US-amerikanischer Politiker
 Tommy Dewey (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Travis Dewey (* 1971), US-amerikanischer Musiker, siehe Pirate Shantyman and his Bonnie Lass 

Fiktive Charaktere: 
 Dewey Wilkerson, eine fiktive Figur in der Fernsehserie Malcolm mittendrin
 Dewey Cox, ein fiktiver Musiker in der Komödie Walk Hard: Die Dewey Cox Story
 Vorname eines der drei Neffen von Donald Duck in der englischsprachigen Originalversion, deutsch Trick, siehe Liste der Bewohner Entenhausens #Tick, Trick und Track Duck

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dewey (Alabama)
 Dewey (Arizona)
 Dewey (Arkansas)
 Dewey (Idaho)
 Dewey (Illinois)
 Dewey (Indiana)
 Dewey (Iowa)
 Dewey (Montana)
 Dewey (Oklahoma)
 Dewey (South Dakota)
 Dewey (Utah), Geisterstadt im Grand County, Utah
 Dewey (Virginia)
 Dewey (Washington)
 Dewey (Wisconsin), im Douglas County
 Dewey (Town, Burnett County), Town(ship) in Wisconsin
 Dewey (Town, Portage County), Town(ship) in Wisconsin
 Dewey (Town, Rusk County), Town(ship) in Wisconsin
 Dewey Crossroads (Georgia)
 Dewey Heights (Pennsylvania)
 Dewey Mill (Arkansas)
 Dewey Park (Florida)

im NRHP gelistete Objekte:
 Dewey Avenue-West Rosine Historic District, in St. Joseph, Missouri, ID-Nr. 02000816
 Dewey Bridge, in Moab, Utah, ID-Nr. 84002179
 Dewey City Historic District, in Thomasville, Georgia, ID-Nr. 08000835
 Dewey Cottage, in South Kingstown, Rhode Island, ID-Nr. 92000467
 Dewey County Courthouse, in Taloga, Oklahoma, ID-Nr. 85000680
 Dewey Francis, House, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000580
 Dewey Hotel, in Dewey, Oklahoma, ID-Nr. 75001578
 Dewey Mound Group, in Big Bend, Wisconsin, ID-Nr. 78000147
 Dewey Place, in Reading, Massachusetts, ID-Nr. 84002567
 Dewey-Troxler Building, in Tullahoma, Tennessee, ID-Nr. 89001400

Schiffe:
 USS Dewey (DDG-105)

Siehe auch:
 Dewey Beach
 Dewey County
 Dewey Readmore Books
 Dewey Township
 Mount Dewey, Berg im Grahamland, Antarktika